Ukanje je lahko:

 ukanje, jezikovni pojav prehoda glasu o v u,
 ukanje, glasno izražanje veselje, vrsta vriskanja,
 ukanje, oglašanje sove
 Ukanje, vas v Občini Kanal ob Soči